L'édition 2021 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du  au 31 octobre, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Chilien Cristian Garín et du Français Ugo Humbert. Ils sont respectivement remplacés par Dominik Köpfer et Márton Fucsovics.

Pendant le tournoi 
Jürgen Melzer dispute son dernier tournoi professionnel. Il fait équipe avec Alexander Zverev. La paire s'incline au premier tour.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev remporte le tournoi en simple en battant en finale le qualifié Frances Tiafoe. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple et du  de sa saison.

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2021
Vienne
Sport en Autriche en 2021
Tennis en octobre 2021